Hata – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh

Osoby o tym nazwisku:
 Sahachirō Hata – japoński bakteriolog
 Shunroku Hata – japoński wojskowy, polityk, zbrodniarz wojenny
 Tsutomu Hata – japoński polityk
 Yuichiro Hata – japoński polityk